Неосовети́зм — это стиль политических решений, подобный советскому стилю, в некоторых постсоветских государствах, а также политическое движение за возрождение Советского Союза или конкретных аспектов советской жизни, основанное на ностальгии по СССР.

Считается, что Владимир Путин во многом придерживается неосоветских взглядов, особенно в отношении правопорядка и военно-стратегической обороны.

Неосоветизм в государственной политике России 
По словам журналистки Памелы Друкерман из The New York Times, элементом неосоветизма является то, что «правительство управляет гражданским обществом, политической жизнью и СМИ». Также, по словам Мэтью Камински из The Wall Street Journal, неосоветизм в России лишён марксистских интернационалистских претензий и используется, чтобы напугать соседние страны России, вызвать чувство патриотизма и привить антиамериканизм.

См. также 
 Холодная война
 Путинизм
 Неосталинизм

Примечания 

Ностальгия по СССР
Политические теории
Распад СССР